Friedeburg (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Friedeburg (Saale), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Burg Friedeburg, middeleeuwse vesting nabij Friedeburg (Nedersaksen)